Сливовица може да се отнася за:

 Сливовица – алкохолна напитка, вид ракия
 Сливовица – село в България, област Велико Търново, община Златарица
 Śliwowica – полски филм